Homert ist der Name von geographischen Objekten in Nordrhein-Westfalen:

 Homert (Lüdenscheid), Ortsteil von Lüdenscheid, Märkischer Kreis

 Berge (nach Höhe sortiert):
 Homert (Lennegebirge) (656,1 m), bei Eslohe-Obersalwey im Lennegebirge, Naturpark Homert, Hochsauerlandkreis
 Homert (Ebbegebirge) (538,3 m), bei Lüdenscheid-Homert im Ebbegebirge, Naturpark Ebbegebirge, Märkischer Kreis
 Homert (Kreis Olpe) (536,7 m), bei Olpe-Oberneger im Naturpark Ebbegebirge, Kreis Olpe
 Homert (Oberbergischer Kreis) (519,0 m), bei Gummersbach-Oberrengse im Naturpark Bergisches Land, Oberbergischer Kreis
 Homert (Altenaffeln) (511,2 m), bei Neuenrade-Altenaffeln im Lennegebirge, Naturpark Homert, Märkischer Kreis

 Ehemaliger Naturpark:
 Naturpark Homert, im Märkischen Kreis, Hochsauerlandkreis und Kreis Olpe

Siehe auch:
 Schliprüther Homert